Le Shimmer Championship (que l'on peut traduire par championnat de la Shimmer) est un championnat de catch de la  (Shimmer). Il s'agit du championnat majeur de cette fédération. Il est créé le  où la Shimmer organise un tournoi afin de désigner la première championne. Sara Del Rey remporte ce tournoi en éliminant  en finale. Depuis sa création, 10 catcheuses ont détenu ce titre pour un total de 13 règnes. L'actuelle championne est Kimber Lee.

Historique 
Le , la  (Shimmer) annonce au cours de Shimmer volume 10 l'organisation prochaine d'un tournoi pour désigner la première championne de la Shimmer. Le , ce tournoi commence et va s'achever le lendemain. Les participantes sont :

 Alicia
 
 
 Cheerleader Melissa
 Cindy Rogers
 Daizee Haze
 
 
 
 Malia Hosaka
 
 Nikki Roxx
 Portia Perez
 
 Sara Del Rey
 Sarah Stock

Règnes combinées

Notes et références 

Championnat féminin de catch